Jacek Tomczak (1973) – politico polacco
 Jacek Tomczak (1990) – scacchista polacco
 Maciej Tomczak (1977) – schermidore polacco
 Mike Tomczak (1962) – giocatore e allenatore di football americano statunitense